D'une manière générale, le mot expulsion désigner l'action d'expulser ou son résultat. Plus particulièrement, il peut désigner :

 en droit, une expulsion est soit une mesure d'éloignement des étrangers (expulsion individuelle administrative ou politique), soit une procédure visant à obtenir qu'une personne quitte un lieu, généralement un logement tel qu'un appartement ou une maison (expulsions immobilières). 
Exemples : expulsion d'un locataire, d'un squat (lieu), expulsion d'étranger en situation irrégulière ou d'un diplomate.

 en médecine, une expulsion est l'évacuation d'un élément du corps. 
Exemple : expulsion d'un calcul hors de la vessie.
 en sport, une expulsion est une décision prise par l'arbitre à l'encontre d'un joueur ayant fait une faute particulièrement grave. Elle correspond au carton rouge dans les règles du football.